Nathalie eller Natalie er et pigenavn. Det kommer af det senlatinske navn Natalia, der betød juledag.

Kendte personer med navnet 
 Natalie Imbruglia – australsk sanger og skuespillerinde.
 Nathalie Lind – dansk politiker og justitminister.
 Natalie Portman – israelsk-amerikansk skuespiller.
 Natalie Zahle – dansk skolebestyrer.
 Prinsesse Nathalie – tysk-dansk prinsesse og dressurrytter

Navnet anvendt i fiktion 
 Natalie Cook – fiktiv privat efterforsker, spillet af Cameron Diaz i filmene Charlie's Angels.

Kilder 

Pigenavne